Jalapa (Nicaragua), municipi del departament de Nueva Segovia de la República de Nicaragua, prop de la frontera amb Hondures
 Xalapa-Enríquez o Xalapa de Enríquez, ciutat mexicana
 Arquebisbat de Xalapa, seu metropolitana de l'Església Catòlica a Mèxic
 Club Deportivo Jalapa, club guatemalenc de futbol de la ciutat de Jalapa
 Club Deportivo Jalapa (Nicaragua), club nicaragüenc de futbol de la ciutat de Jalapa
 Departament de Jalapa, divisió administrativa a la regió Sud-Oriental de Guatemala
 Municipi de Xalapa, municipi a l'Estat de Veracruz amb capital municipal a Xalapa-Enríquez